Planty kan syfta på följande:
 Planty, Aube – en kommun i Frankrike
 Planty Creek – ett vattendrag i Kanada
 Planty Lake – en sjö i Kanada